Geleira de piemonte é um tipo de geleira que se espraia sobre planícies no sopé de cadeias de montanhas glaciadas. É freqüente no Alasca, onde chegam a atingir 2.000 km de extensão. Pode-se constituir de uma só geleira ou formar-se pela coalescência de duas ou mais geleiras de vale.

Acidentes geográficos